Бруно Амилкар Вальдес (; родился 6 октября 1992 года в Вилья-Хейсе, Парагвай) — парагвайский футболист, защитник клуба «Бока Хуниорс» и сборной Парагвая.

Клубная карьера 
Вальдес — воспитанник футбольной академии клуба «Соль де Америка». 13 августа 2011 года в матче против столичного «Насьоналя» он дебютировал в парагвайской Примере. 18 апреля 2012 года в поединке против «Серро Портеньо» Бруно забил свой первый гол за команду.

Летом 2014 года Вальдес перешёл в «Серро Портеньо». 3 августа в матче против «Либертада» он дебютировал за новую команду. 21 сентября в матче против «Спортиво Лукеньо» Бруно забил свой первый гол за «Серро Портеньо».

Летом 2016 года Вальдес перешёл в мексиканскую «Америку», подписав контракт на 4 года. Сумма трансфера составила 3 млн. долларов. 17 июля в матче против «Чьяпас» он дебютировал в мексиканской Примере. 14 августа в поединке против «Монаркас Морелия» Бруно забил свой первый гол за «Америку». В 2018 году Вальдес стал чемпионом Мексики, а через год завоевать Кубок Мексики. 12 марта 2020 года в матче Лиги чемпионом КОНКАКАФ против американского «Атланта Юнайтед» он забил гол. 

В начале 2023 года Вальдес перешёл в аргентинский «Бока Хуниорс», подписав контракт на 3 года. 30 января в матче против «Атлетико Тукуман» он дебютировал в аргентинской Примере.

Международная карьера 
7 июня 2015 года в товарищеском матче против сборной Гондураса Вальдес дебютировал за сборную Парагвая. В том же году Бруно был включён в заявку сборной на Кубок Америки в Чили. На турнире он сыграл в матчах против Уругвая, Бразилии, Ямайки и Аргентины.

В 2016 году Вальдес во второй раз принял участие в Кубке Америки в США. На турнире он сыграл в матчах против команд Коста-Рики и Колумбии.

24 марта 2017 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Эквадора Вальедс забил свой первый гол за национальную команду.

В 2019 году Вальдес в третий раз принял участие в Кубке Америки в Бразилии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Катара и Бразилии.

Голы за сборную Парагвая

Достижения 

Клубные

 «Серро Портеньо»
 Победитель парагвайской Примеры — Апертура 2015

 «Америка» (Мехико)
 Победитель мексиканской Примеры — Апертура 2018
 Обладатель Кубка Мексики — Клаусура 2019

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на Fichajes.com

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Толука»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»